Saint-Ouen – dipartimento della Charente Marittima
Saint-Ouen – dipartimento di Loir-et-Cher
Saint-Ouen – dipartimento della Somme
 Saint-Ouen-Domprot – dipartimento della Marna
 Saint-Ouen-Marchefroy – dipartimento di Eure-et-Loir
 Saint-Ouen-d'Attez – dipartimento dell'Eure
 Saint-Ouen-d'Aunis – dipartimento della Charente Marittima 
 Saint-Ouen-de-Mimbré – dipartimento della Sarthe
 Saint-Ouen-de-Pontcheuil – dipartimento dell'Eure
 Saint-Ouen-de-Sécherouvre – dipartimento dell'Orne
 Saint-Ouen-de-Thouberville – dipartimento dell'Eure
 Saint-Ouen-de-la-Cour – dipartimento dell'Orne
 Saint-Ouen-des-Alleux – dipartimento dell'Ille-et-Vilaine
 Saint-Ouen-des-Besaces – dipartimento del Calvados
 Saint-Ouen-des-Champs – dipartimento dell'Eure
 Saint-Ouen-du-Breuil – dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger – dipartimento del Calvados
 Saint-Ouen-du-Tilleul – dipartimento dell'Eure
 Saint-Ouen-en-Belin – dipartimento della Sarthe
 Saint-Ouen-en-Brie – dipartimento di Senna e Marna
 Saint-Ouen-en-Champagne – dipartimento della Sarthe
 Saint-Ouen-l'Aumône – dipartimento della Val-d'Oise
 Saint-Ouen-la-Rouërie – dipartimento dell'Ille-et-Vilaine
 Saint-Ouen-le-Brisoult – dipartimento dell'Orne
 Saint-Ouen-le-Houx – dipartimento del Calvados
 Saint-Ouen-le-Mauger – dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Ouen-le-Pin – dipartimento del Calvados
 Saint-Ouen-les-Vignes – dipartimento di Indre e Loira
 Saint-Ouen-lès-Parey – dipartimento dei Vosgi
 Saint-Ouen-sous-Bailly – dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Ouen-sur-Gartempe – dipartimento dell'Alta Vienne
 Saint-Ouen-sur-Iton – dipartimento dell'Orne
 Saint-Ouen-sur-Loire – dipartimento della Nièvre
 Saint-Ouen-sur-Maire – dipartimento dell'Orne
 Saint-Ouen-sur-Morin – dipartimento di Senna e Marna
 Saint-Ouen-sur-Seine – dipartimento di Senna-Saint-Denis
 Saint-Ouën-des-Vallons – dipartimento della Mayenne

Saint Ouen – divisione amministrativa dell'Isola di Jersey